Ptychotis arabica är en flockblommig växtart som beskrevs av John Smith. Ptychotis arabica ingår i släktet Ptychotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
arabica